His Lesson – cortometraggio del 1912 diretto da D.W. Griffith
His Lesson – cortometraggio del 1915 diretto da George Siegmann
His Lesson – cortometraggio del 1917 prodotto dalla Vitagraph Company of America